Новопокро́вское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Новопокровское сельское поселение (Воронежская область)
 Новопокровское сельское поселение (Кемеровская область) — в Тяжинском районе.
 Новопокровское сельское поселение (Новопокровский район) — в Краснодарском крае.
 Новопокровское сельское поселение (Приморско-Ахтарский район) — в Краснодарском крае.
 Новопокровское сельское поселение —  в Красногвардейском районе Республики Крым
 Новопокровское сельское поселение (Омская область)
 Новопокровское муниципальное образование (Саратовская область)
 Новопокровское сельское поселение (Томская область) — в Кожевниковском районе.
 Новопокровское сельское поселение (Челябинская область) — в Кизильском районе.